Abaixo seguem todos os eventos do calendário de rugby do Brasil em 2013.

Seleções
28 de fevereiro - Com a conquista do 9º título do Sul-Americano pela seleção brasileira de sevens feminino, Sami Arap Sobrinho, presidente da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) anuncia o início da profissionalização do rugby no Brasil, a começar por essa equipe.
11 de março - Primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key, em viagem ao Brasil, visita treino da seleção M-19 masculina.

Masculino
12 e 13 de janeiro - Seven de Punta del Este 2013 em Punta del Este, Uruguai - 7º lugar
 vs.  Carrasco Polo 19-0
 vs.  Atletico del Rosario 12-27
 vs.  Córdoba 5-26 (Quartas Ouro)
 vs.  Uruguai 12-26 (Semi Prata)
19 e 20 de janeiro - Seven Viña 2013 em Viña del Mar, Chile - 4º lugar
 vs.  Uruguai 14-24
 vs.  Chile 14-28
 vs.  Argentina 0-35
 vs.  Argentina 0-24 (Semi)
 vs.  Uruguai 14-21 (3º lugar)
23 e 24 de fevereiro - Rio Sevens 2013 - Campeonato Sul-Americano de Sevens de 2013 no Rio de Janeiro, Brasil - 
 vs.  Guatemala 40-0
 vs.  Venezuela 36-5
 vs.  Uruguai 7-24
 vs.  Paraguai 29-10
 vs.  Argentina 12-31 (Quadrangular final)
 vs.  Uruguai 7-17 (Quadrangular final)
 vs.  Chile 7-7 (Quadrangular final)
22 a 24 de março - Hong Kong Sevens 2013 - Série Mundial de Sevens 2012/2013 em Hong Kong, China
 vs.  Japão 10-17
 vs.  Geórgia 19-19
 vs.  Jamaica 31-5 
 vs.  Zimbábue 7-21 (Quartas)
24 a 30 de março - Amistosos XV em La Plata, Argentina
 vs.  Albatros RC 54-17
 vs.  Los Tilos 5-41
 vs.  La Plata RC 22-19
16 e 20 de abril - Test matches XV em São José dos Campos e Santo André, Brasil
 vs.  México 50-14
 vs.  México 76-5
27 de abril a 4 de maio - Campeonato Sul-Americano de XV de 2013 e Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2015 em Temuco, Chile e Montevidéu, Uruguai - 4º lugar
 vs.  Chile 22-38
 vs.  Uruguai 7-58
 vs.  Argentina 0-83
30 de abril e 3 de maio - Amistosos XV M-19 em La Plata, Argentina
 vs.  Los Tilos 38-19
 vs.  La Plata RC 25-5
1 de junho - Campeonato Sul-Americano de XV M-19 - Repescagem em Assunção, Paraguai - Brasil promovido
 vs.  Paraguai 15-11
1 de junho - Test match XV em Montevidéu, Uruguai
 CONSUR XV vs. British Lions 21-41 
1 de agosto - Jogos Mundiais de 2013 em Cali, Colômbia - 6º lugar
 vs.  França 5-12
 vs.  Argentina 7-31
 vs.  Uruguai 17-12
 vs.  Canadá 7-26
 vs.  Colômbia 19-12
 vs.  Hong Kong 7-22
Data a definir - Campeonato Sul-Americano de XV "A" M-19 em Bento Gonçalves, Brasil
 vs.  Chile 7-18
 vs.  Uruguai 3-39
 vs.  Argentina 3-83
15 de novembro - Test match XV em Barueri, Brasil
 vs.  Portugal

Feminino
1 e 2 de fevereiro - Houston Sevens 2013 - Série Mundial de Sevens 2012/2013 em Houston, EUA - 9º lugar
vs.  Austrália 0-22
vs.  Rússia 0-27
vs.  Japão 12-17
vs.  Argentina 27-0 (Semi Bronze)
vs.  Japão 12-7 (Final Bronze)
23 e 24 de fevereiro - Rio Sevens 2013 - Campeonato Sul-Americano de Sevens de 2013 no Rio de Janeiro, Brasil - 
vs.  Peru 55-0
vs.  Argentina 24-12
vs.  Chile 24-0
vs.  Venezuela 34-0 (Semi Ouro)
vs.  Argentina 27-14 (Final Ouro)
30 e 31 de março - Guangzhou Women's Sevens 2013 - Série Mundial de Sevens 2012/2013 em Cantão, China - 8º lugar
vs.  Nova Zelândia 0-29
vs.  Países Baixos 12-12
vs.  Tunísia 24-0
vs.  Canadá 0-33 (Quartas)
vs.  Países Baixos 0-22 (Semi Prata)
vs.  Austrália 5-7 (7º lugar)
17 e 18 de maio - Amsterdam Sevens 2013 - Série Mundial de Sevens 2012/2013 em Amsterdã, Países Baixos - 12º lugar
vs.  Estados Unidos 0-24
vs.  Austrália 0-24
vs.  Espanha 0-26
vs.  Países Baixos 0-31  (Semi Bronze)
vs.  China 12-26 (11º lugar)
28 a 30 de junho - Copa do Mundo de Sevens de 2013 - Moscou, Rússia - 13º lugar
vs.  Estados Unidos 7-12
vs.  Espanha 10-26
vs.  Fiji 17-14
vs.  China 5-10 (QF Bronze)
10 e 11 de novembro - Valentín Martinez 2013 em Montevidéu, Uruguai - 
vs.  Uruguai Negro 52-0
vs.  Paraguai 33-0
vs.  Argentina Rojo 27-0
vs.  Uruguai Celeste 43-0
vs.  Argentina 26-17
28 a 29 de novembro - Dubai Sevens 2013 - Série Mundial de Sevens 2013/2014 em Dubai, Emirados Árabes
vs.  Canadá
vs.  França
vs.  Austrália

Competições nacionais

Beach
12 e 13 de janeiro - Rio Beach Rugby 2013 (8ª edição) no Rio de Janeiro
Masculino
  Rio Rugby A
  São José
  Itaguaí
4º  5 de Esparta
Feminino
  Niterói
  Mandacaru
  Volta Redonda
4º  Rio Rugby
20 de janeiro - Vitória Beach Rugby 2013 (2ª edição) em Vitória
  Vitória (2º título)
  VRC
  Guarapari
4º  UFES
2 de fevereiro - Paraná Beach Rugby 2013 (2ª edição) na praia de Caiobá, Matinhos
Masculino
  Bucha Tosca (1º título)
  Candelabro
  Zebus (CRC juvenis)
4º  Urutau
Feminino
  Urutau
  Curitiba

Sevens
19 e 20 de janeiro - Copa Cultura Inglesa 2013, o Campeonato Brasileiro Juvenil de Rugby Sevens em Embu das Artes
Masculino M18 (5ª edição)
  SPAC
  Jacareí
  San Diego
4º  Bandeirantes
Feminino M18 (1ª edição)
  Seleção do Paraná
  Leoas
  São José
4º  Jacareí
Masculino M16 (1ª edição)
  Jacareí
  Belo Horizonte
  São José
4º  Leões
26 e 27 de janeiro - Brasil Sevens de 2012/13 (5ª edição) em Embu das Artes
Masculino
  São José
  Jacareí
  Desterro
4º  Curitiba
Feminino
  Desterro
  Charrua
  SPAC
4º  Niterói
16 de fevereiro - Copa Fronteira de Seven-a-side 2013 (2ª edição) em Ponta Porã
  Campo Grande
  Guaicurus Três Lagoas
  Fronteira
4º  Dourados
20 de julho a 9 de novembro - Super Sevens

XV
15 de junho a 19 de outubro - Super 10 de 2013
27 de julho a 28 de setembro - Copa do Brasil de 2013

Competições regionais

Sevens
23 de março a 11 de maio - Liga Sul Feminina de Sevens 2013 (1ª edição)
Nordeste Sevens de 2013 (7ª edição)

XV
2 de fevereiro a 22 de junho - Liga Nordeste de 2013 (8ª edição)
Copa Norte de 2013 (2ª edição)
Copa Brasil Central de 2013 (5ª edição)

Competições estaduais

Sevens
10 de março - Taça Fernando Portugal de 2013 (1ª edição) em Indaiatuba
 UNIP
 Direito San Fran A
 Direito PUC
4º Engenharia Mackenzie

XV

Outros eventos
16 de março - Taça Marechal Rondon 2013 (2ª edição) em Cuiabá
Cuiabá Rugby 42-12 Porto Velho Rugby